Kardinaal (geestelijke)
 Kardinaal (drank)
 Rode kardinaal, een zangvogel

Zie ook 
 Kardinale markering